Devonport bezeichnet

 Devonport (Tasmanien), eine Stadt in Tasmanien
 Devonport (Devon), heute eingemeindete Hafenstadt bei Plymouth
 Devonport (Marinebasis), eine Militärbasis der britischen Marine bei Devonport, Plymouth
 Devonport (Neuseeland), einen Vorort der neuseeländischen Millionenstadt Auckland
 Devonport Yachts, ein Schiffbau-Unternehmen in Falmouth
 Viscount Devonport, of Wittington in the County of Buckingham, Titel Peerage of the United Kingdom